Artikulace (vlastně „článkování, členění na články, části“, z lat. articulus – článek) může být :

 artikulace (lingvistika) – vytváření hlásek mluvidly
 artikulace (hudba) – členění po sobě jdoucích tónů
 artikulace (anatomie) – kloubní spojení kostí
 artikulace (teorie grafů) – separátor velikosti jedna

hovorově
artikulace (požadavků, programu apod.) – stanovení, vyřčení, zveřejnění

Podobné názvy 
 Čtyři artikuly pražské
 Artikl – předmět obchodování, druh zboží
 Koartikulace

Reference

Externí odkazy